Джон А. Хокинс () — профессор английского языка и прикладной лингвистики Центра исследований английского языка и прикладной лингвистики при Кембриджском университете. По состоянию на 2007 г. он также профессор Отделения лингвистики Калифорнийского университета в Дэвисе. Его интересы связаны с грамматикой английского языка, психолингвистикой, языковыми универсалиями, лингвистической типологией и исторической лингвистикой. Является одним из сторонников гипотезы о догерманском субстрате.

Избранные публикации 
 Definiteness and Indefiniteness (1978, Humanities Press & Croom Helm)
 Word Order Universals (1983, Academic Press)
 A Comparative Typology of English and German (1986, Routledge & University of Texas Press)
 A Performance Theory of Order and Constituency (1994, Cambridge University Press)
 Efficiency and Complexity in Grammars (2004, Oxford University Press)

Примечания

Ссылки 
 Hawkins at the University of Cambridge
 Hawkins at UC Davis

Лингвисты Великобритании
Германисты
Персоналии по алфавиту